El término Ida puede referirse a

Topónimos 

 Monte Ida (Creta).
 Monte Ida (Turquía).
 Monte Ida (Arkansas).
 Ida (Luisiana), localidad de Luisiana.
 Condado de Ida, en Iowa.
 Municipio de Ida, en Míchigan.
 Municipio de Ida, en Minnesota.
 Río Ida, en Eslovaquia.

Otros 
 Ida, película de 2013.
 (243) Ida, un asteroide del cinturón de asteroides.
 La sigla de ingesta diaria admisible de un aditivo alimentario.
 Interactive Disassembler o IDA, es un desensamblador en informática.
 IDA* Iterative Deepening A*, es un algoritmo de búsqueda inteligente, derivado de A*.
 IDA es el acrónimo para el Interchange of Data between Administrations, programa europeo lanzado en 1995 para el intercambio de datos entre las administraciones. 
 International Documentation on Audiovisual Works
 Ida género de plantas de la familia Orchidaceae.
 Ida (fósil), fósil de un primate, considerado como el eslabón perdido.
 Ida, huracán que afectó a Centroamérica y el Caribe en noviembre de 2009.
Idá (yoga), canal energético o nadi de acuerdo a las escrituras del hinduismo.

Personajes 
 Ida (mitología), ninfa de la mitología griega.
 Santa Ida de Herzfeld, esposa, madre y viuda modelo de la corte de Carlomagno, muerta en 825. 
 Santa Ida de Boulogne o de Lorena o de Louvain, madre de Godofredo de Bouillón y de Balduino I de Jerusalén, jefes de la Primera Cruzada, muerta en 1113.
 Ida de Bernicia, rey de Bernicia (547-559).
 Ida Corr, cantante danesa.
 Ida Rubinstein, bailarina de ballet y mecenas rusa, icono de la Belle Époque.
 Ida Noddack, física alemana.
 Ida Lupino, actriz.
 Ida Marie Lipsius
 Ida Ljungqvist

el:Όρος Ίδη